San Miguel Corporation — филиппинский многонациональный конгломерат со штаб-квартирой в Мандалуйонг (Метро Манила). Это крупнейшая филиппинская корпорация по доходам, с более чем 24 000 сотрудников на более чем 100 крупных предприятиях в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Его флагманский продукт, San Miguel Beer, является одним из самых продаваемых сортов пива. Производственные операции компании выходят за пределы ее внутреннего рынка в Гонконг, Китай, Индонезию, Вьетнам, Таиланд, Малайзию и Австралию; и ее продукция экспортируется на 60 рынках по всему миру.

С 2008 года SMC выходит за рамки своей основной деятельности, занимаясь топливом и нефтью (Petron Corporation), производством электроэнергии и инфраструктурой. Он был кратко вовлечен в Philippine Airlines с апреля 2012 года по сентябрь 2014 года.

История 
Компания была основана в 1890 году Энрике Марией Барретто де Иказа как пивоваренный завод. Первая фабрика находилась в тогдашнем известном районе Сан-Мигель в Маниле. Позже она становится многонациональной корпорацией San Miguel, распространяющей пиво по всей Азии.

Филиалы и подразделения 
 San Miguel Food and Beverage, Inc.
 The Purefoods-Hormel Company Inc. (совместное предприятие с Hormel)
 Magnolia, Inc.
 San Miguel Foods Inc.
 San Miguel Super Coffeemix Company Inc.
 San Miguel Mills Inc.
 San Miguel Food and Beverage International Ltd.
 P.T. San Miguel Pure Foods Indonesia
 San Miguel Brewery Inc.
 Ginebra San Miguel Inc.
 San Miguel Yamamura Packaging Corporation
 San Miguel Properties, Inc. 
 Petron Corporation

Подчиненные компании 
 Anchor Insurance Brokerage Corp.
 ArchEn Technologies Inc.
 Autosweep Post Corporation
 Challenger Aero Air Corporation
 SMC Shipping & Lighterage Corporation
 SMC Stock Transfer Service Corporation
 SMITS, Inc.
 San Miguel Equity Securities, Inc.
 San Miguel Equity Investments, Inc.

Спортивные команды

Баскетбол

Manila Industrial and Commercial Athletic Association
 San Miguel Braves (1938–1981)

Philippine Basketball Association
 San Miguel Beermen (С 1975–настоящее время)
 Barangay Ginebra San Miguel (С 1979–настоящее время)
 Magnolia Hotshots (С 1988–настоящее время)

Philippine Basketball League
 Magnolia Purewater Wizards (1983–2010)

ASEAN Basketball League
 San Miguel Beermen (ABL) (2011–2013)
 San Miguel Alab Pilipinas (2018) - как имя спонсора

Волейбол 
 Petron Blaze Spikers

Футбол 
 Davao Aguilas F.C. (С 2017-настоящее время; только спонсор)

Примечания

Ссылки 

  

Компании Филиппин
Продовольственные компании
Производители напитков
Пивоваренные компании
Транснациональные корпорации
Конгломераты
Холдинги